Cue steht für:
 Abschnitts- oder Auftrittszeichen, siehe Einsatz (Zeitpunkt)
 Cue (Western Australia), Ortschaft in Australien
 CUE Records, deutsches Musiklabel

Cue ist der Familienname folgender Personen:
 Eddy Cue, US-amerikanischer Manager

.cue steht für:
 Dateinamenserweiterung für ein Cuesheet

CUE steht für:
 Flughafen Cuenca (IATA-Code), ecuadorianischer Flughafen

Siehe auch:
 Spatial-Cueing-Paradigma
 Que

Abkürzung